

Dynastes 

 Saladin (1138-1193) fondateur de la dynastie ayyoubide en Égypte et en Syrie.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Michel Saladin (1752-1812), député français ;
 Charles-Antoine Saladin (1761-1832), magistrat et homme politique français ;
 Henri Saladin (1853-1923), architecte français ;
 Édouard-Émile Saladin (1856-1917), ingénieur français ;
 Lorenz Saladin (1896-1936), photographe et alpiniste suisse ;
 Jean-Christophe Saladin (1948-), docteur en histoire, ancien chef d'entreprise et metteur en scène de théâtre français ;
 Olivier Saladin (1952-), comédien français ;
 Barbara Saladin (1976-), écrivaine suisse d'expression allemande.

Toponyme 

 Salah ad-Din, province irakienne ;
 Route Salah ad-Din, autoroute de la bande de Gaza ;
 Citadelle de Saladin, forteresse construite par Saladin au Caire.

Titres 

 Saladin (1963), film égyptien de Youssef Chahine.

Prénom

Autres 
 Dîme saladine, impôt institué en 1188 en France et en Angleterre pour financer la troisième croisade contre Saladin.

Prénom arabe
Patronyme français
Prénom masculin
Homonymie de prénom